Higuera ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Montalvo Higuera (1930–2006), kolumbianischer Geistlicher, Titularerzbischof von Celene und vatikanischer Diplomat
 Hugo Armando Higuera († 2010), kolumbianischer Schauspieler
 Jerónimo Román de la Higuera (1538–1611), spanischer Jesuit
 Ramón Morales Higuera (* 1975), mexikanischer Fußballnationalspieler, siehe Ramón Morales

Siehe auch:
 La Higuera (Begriffsklärung)
 Higueras